Power (Montana), een plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Power (lied), een single van The Temptations uit 1980
 Power (1980), een televisiefilm uit 1980
 Power (1986), een Amerikaanse film uit 1986 geregisseerd door Sidney Lumet
 Power (computerspel), een actiespel
 Power (Kansas), een muziekalbum van Kansas uit 1986
 Power (Tower of Power), een muziekalbum van Tower of Power uit 1987
 Power (ER), een aflevering van ER
 Power (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2014
 Power (Hardwell & KSHMR)